Příjmení Šubert nosí více významných osobností:

 Engelbert Šubert (1879–1946) – český a československý státní úředník a politik
 František Adolf Šubert (1849–1915) – český dramatik, prozaik a divadelní historik
 Václav Šubert (1825–1885) – český reformovaný kazatel
 František Šubert – český restaurátor

Podobná příjmení 
 Schubert
 Šubrt